Bengel bezeichnet:

 umgangssprachlich, eher abwertend für einen frechen Jungen, siehe Lausbub / Lausebengel
 eine Schlagwaffe, Morgenstern oder Knüppel, siehe Bengler (Ritterbund)
 Pressbengel, einen Teil der Handpresse
 Bengel (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bengel (Mosel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Bengel (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Bengel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bengel (1735–1793), deutscher Superintendent
 Ernst Gottlieb Bengel (1769–1826), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Frank Bengel (* 1969), deutscher Nuklearmediziner
 Friedrich Bengel (1892–1985), deutscher Soldat
 Jakob Bengel, deutscher Fabrikant
 Jakob Friedrich Bengel (1817–1878), Schultheiß in Treschklingen und Abgeordneter im Badischen Landtag
 Johann Albrecht Bengel (1687–1752), deutscher Theologe
 Manfred Bengel (* 1942), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Bengl